Galliatesi – abitanti di Galliate Lombardo
Galliatesi – abitanti di Galliate